Thomas Hauser (1946) – scrittore statunitense
 Thomas Hauser (1953) – sciatore alpino austriaco
 Thomas Hauser (1954) – giornalista tedesco